Název Poruba, který byl odvozen od způsobu založení sídla na místě vzniklém rubáním lesa, nese několik obcí a částí obcí v Česku a na Slovensku.

V Česku:

 Poruba (Ostrava) – část statutárního města Ostrava v okrese Ostrava-město
 Poruba (Orlová) – část města Orlová v okrese Karviná
 Poruba (Hustopeče nad Bečvou) – část obce Hustopeče nad Bečvou v okrese Přerov

Obce ležící na Slovensku:

 Dolná Poruba – obec na Slovensku v okrese Trenčín
 Horná Poruba – obec na Slovensku v okrese Ilava
 Kamenná Poruba (okres Žilina) – obec na Slovensku v okrese Žilina
 Kamenná Poruba (okres Vranov nad Topľou) – obec na Slovensku v okrese Vranov nad Topľou
 Oravská Poruba – obec na Slovensku v okrese Dolný Kubín
 Poruba pod Vihorlatom – obec na Slovensku v okrese Michalovce
 Poruba (okres Prievidza) – obec na Slovensku v okrese Prievidza
 Ruská Poruba – obec na Slovensku v okrese Humenné
 Šarišská Poruba – obec na Slovensku v okrese Prešov
 Veterná Poruba – obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Závažná Poruba – obec na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš

Jiné:
 Poruba (album) – album Jaromíra Nohavici
 Poruba (Miro Požár) – skulptura na Hlavní třídě v Ostravě-Porubě.

Související články 
 Porúbka
 Porubka

Externí odkazy